Дмитрий Васильевич Петров:
* Петров, Дмитрий Васильевич (1927—1994) — советский и российский востоковед.
 Петров, Дмитрий Васильевич (род. 1985) — российский фехтовальщик .